Monroe County er navnet på 17 counties i USA:

 Monroe County, Alabama
 Monroe County, Arkansas
 Monroe County, Florida
 Monroe County, Georgia
 Monroe County, Illinois
 Monroe County, Indiana
 Monroe County, Iowa
 Monroe County, Kentucky
 Monroe County, Michigan
 Monroe County, Mississippi
 Monroe County, Missouri
 Monroe County, New York
 Monroe County, Ohio
 Monroe County, Pennsylvania
 Monroe County, Tennessee
 Monroe County, West Virginia
 Monroe County, Wisconsin